Termenul „Sete” se poate referi la:

Sete, cerința de apă a unui organism 
Setea, roman scris de Titus Popovici
Sète, oraș de pe litoralul francez
Vezi și:
Sete Barras 
Sete Lagoas
Sete Quedas
Sete de Setembro